Enrico Benzing, ingénieur et journaliste sportif Italien
 Mario Benzing, écrivain italien d’origine allemande
 Robin Benzing, joueur de basket-ball allemand

Homonymie de patronyme